Aue (Bad Berleburg), een plaats in de gemeente Bad Berleburg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Aue (Eschweiler), een plaats in de gemeente Eschweiler in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Aue (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Aue (Wezer), een rivier die uitmondt in de Wezer
Aue-Fallstein, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Landkreis Aue-Schwarzenberg, een district in de Duitse deelstaat Saksen
Große Aue, een rivier die uitmondt in de Wezer

Personen
Hartmann von Aue, een Duitse dichter